Ву́лиця 40 років Жо́втня — назва вулиць у країнах колишнього СРСР і колишня назва вулиць в Україні, названа на честь 40-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року.

Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Лебединої в Апостоловому.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Лугової в Арцизі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Романа Шухевича в Білої Церкві.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Соборності в Боярці.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Михайла Ситника в Василькові.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Сонячної в Вільнянську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Зеленої в Вовчанську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Центральної в смт Водянське.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Полтавської в Волновасі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Бубнарівської в Глобиному.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Вокзальної в Гребінці.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Лесі Українки в смт Дашів.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці К. Є. Ворошилова в колишньому Дніпропетровську, з 2015 року — вулиця Сергія Єфремова у Дніпрі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Івана Яковенка в Долинської.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Соровського в Дружбі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Правобережної в Запоріжжі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Широкої в Золотому.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Солов'їної в смт Золочів.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в Ізюмі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Івана Котляревського в Кам'янському.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Павла Горячого в Каневі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Радісної в Кілії.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Елеваторної в Кодимі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Максима Рильського в Коростишеві.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Уласа Самчука в Костополі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Паркової в смт Костянтинівка.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Лікаря О. Богаєвського в Кременчуці.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Кривому Розі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Івана Усенка в Кропивницькому.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Заставної в Лисичанську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Симиренківської в смт Лисянка.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Григорія Квітки-Основ'яненка в Лозової.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Клавдії Шульженко в Люботині.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Європейської в Малої Висці.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Квіткової в смт Маньківка.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Кленової в Марганці.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Героїчної в Маріуполі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Вишневої в Мелітополі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Тихої в Мені.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Ветеранів Війни в Мирнограді.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Патріотичної в смт Михайлівка.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Вишневої в Немирові.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Центральної в Новогродівці.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Свято-Покровської в смт Новоолексіївка.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Василя Сухомлинського в Олександрії.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Широкої в Первомайську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Самарської в смт Петропавлівка.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Волошкової в Подільську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Калинової в Покрові.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Центральної в смт Покровське.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Маршала Москаленка в Покровську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Шкільної в Приморську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Братів Потабашних в П'ятихатках.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Затишної в Сватовому.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Вишневої в смт Свеса.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Каштанової в Синельниковому.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Успенської в Сквирі.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Престижної в Слов'янську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Кожухова в Старобільську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Романа Атаманюка в Сумах.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Соборної в смт Талаківка.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня вулиця в Херсоні, у 2016 році розділена на вулицю Небесної Сотні та Університетську.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Івана Мазепи в Христинівці.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Максима Коваля в Шепетівці.
 Вулиця 40 років Жовтня — колишня назва вулиці Покровської в Шостці.

Див. також 
 Проспект Сорокаріччя Жовтня
 Вулиця 40-річчя Жовтня

Вулиці